NGC 1467 (другие обозначения — MCG -2-10-15, NPM1G -08.0150, PGC 13991) — линзовидная галактика в созвездии Эридан. Открыта Фрэнком Муллером в 1886 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, очень маленький объект круглой формы, в 4' к югу расположена звезда 9-й величины».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1467
Эридан (созвездие)